

Cinema 
 Health – film del 1980 di Robert Altman

Musica 
 Health – gruppo musicale rock statunitense
 Health – album del gruppo musicale omonimo

Periodici 
 Health – rivista statunitense sulla salute della donna
 Health – giornale statunitense sull'assistenza sanitaria

Altro 
 Health, abbreviazione di "health point" (HP) – punti ferita